Sohn, artiestennaam van muzikant Chris Taylor
 Christopher Taylor (atleet), Jamaicaans atleet
 Chris Taylor (muzikant), van de band Grizzly Bear
 Chris Taylor (animatieregisseur), regisseur van diverse animatieseries waaronder Postman Pat
 Chris Taylor (honkballer), spelend bij de Los Angeles Dodgers
 Chris Taylor (roeier)
 Chris Taylor (spelontwikkelaar)
 Chris Taylor (voetballer), geboren in 1986
 Chris Taylor (worstelaar)